Беліс, Белі́с (фр. Bélis) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Ернесто Беліс, Ернесто Антоніо Беліс (ісп. Ernesto Antonio Belis, 1 лютого 1909 — дата смерті невідома) — аргентинський футболіст.